La denominación Aracilum puede hacer referencia a varias poblaciones de Hispania en época romana:

 Aracaeli (Araquil), mansio de la vía Burdigalia (Burdeos) - Asturica Augusta (Astorga) en territorio vascón (siglos I-IV).
 Aracilus, en romance Araciel, lugar del valle del Ebro en donde los bagaudas fueron derrotados por el general Merobaudes (año 443).
 Aracillum, castro sitiado y conquistado por Roma en el transcurso de las Guerras Cántabras (año 26-25 a. C.)